Гров або Ґров (, буквально перегладається як Гай) — англомовні топонім та прізвище.

Топонім

Гров — село у Великій Британії, у графстві Оксфордшир, Англія.
  — крихітне село в парафії , Бакінгемшир, Англія.
  — невелике село та цивільна парафія, розміщена приблизно за 3,2 км на південний захід від , Ноттінгемшир, Англія.
  — село на південь від  в графстві Дарем, Англія.

— некорпоративна громада в південно-східній частині округу Джеймс на  в штаті Вірджинія, США.
 Ґров-Сіті — місто в окрузі Мікер, штат Міннесота, США.
 Гарден-Гров — місто в штаті Каліфорнія, США.
 Гров — місто, штат Нью-Йорк.
 Гров — місто, штат Оклахома.
 Гров Тауншип — поселення в окрузі Камерон, штат Пенсільванія.

Прізвище
 Вільям Гров — валлійській природорознавець і юрист, один з винахідників паливних елементів.
 Джордж Гров (1820 — 1900) — англійський музичний інженер і письменник.